Puchar Kosowa w piłce siatkowej mężczyzn 2020 (alb. Kupa e Kosovës në volejboll per meshkuj 2020) – rozgrywki o siatkarski Puchar Kosowa zorganizowane przez Związek Piłki Siatkowej Kosowa (Federata e Volejbollit e Kosovës, FVK). Zainaugurowane zostały 22 października 2020 roku.

Do rozgrywek o Puchar Kosowa zgłosiło się 9 drużyn grających w Superlidze. Rozgrywki składały się z 1. rundy, ćwierćfinałów, półfinałów oraz finału. We wszystkich fazach rywalizacja toczyła się systemem pucharowym, a o awansie decydowało jedno spotkanie.

Finał odbył się 19 listopada 2020 roku w hali sportowej Bashkim Selishta (Palestra e Sporteve Bashkim Selishta) w Gnjilane. Puchar Kosowa zdobył , pokonując w finale KV Drita.

System rozgrywek 
Rozgrywki o Puchar Kosowa 2020 składają się z 1. rundy, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Nie jest grany mecz o 3. miejsce.

Rywalizacja toczy się w systemie pucharowym. Pary meczowe oraz drabinka turniejowa powstają w drodze losowania. W ramach pary drużyny rozgrywają jedno spotkanie decydujące o awansie.

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Rozgrywki

I runda

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Bibliografia 
 

Puchar Kosowa w piłce siatkowej mężczyzn
2020 w Kosowie
2020 w piłce siatkowej